Yung-an Ch’i kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yong'an Xi, vattendrag, Zhejiang, 
 Caodian Gang, vattendrag, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar